Dvanáct měsíčků může být:

 Dvanáct měsíčků (film, 1972) – film režiséra Anatolije Granika z roku 1972
 Dvanáct měsíčků (film, 1992) – film režisérky Libuše Koutné z roku 1992
 Dvanáct měsíčků (film, 2012) – film režiséra Karla Janáka z roku 2012